Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2011 se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. ledna 2011 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Celkově se jednalo o 42. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajoval titul pouze Jihokorejec I Kju-hjok, který také v Calgary získal zlatou medaili. Jeho krajanka I Sang-hwa zde nestartovala, mezi ženami v Heerenveenu vyhrála Kanaďanka Christine Nesbittová.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Muži 
* pád** závada na mechanismu brusle klapačky

Ženy

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2011, isuresults.eu

2011
Rychlobruslení v roce 2011
Rychlobruslení v Nizozemsku
Sport v Nizozemsku v roce 2011
Sport v Heerenveenu